Silajdžić ist der Familienname folgender Personen:

 Amra Silajdžić (* 1. Oktober 1984) bosnisches Model und Schauspielerin, und
 Haris Silajdžić (* 1. Oktober 1945), bosnischer Politiker, ehemaliges Mitglied des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina und dessen ehemaliger Ministerpräsident.